Blackburn Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Blackburn Island (Idaho), Canyon County
 Blackburn Island (Missouri), Pike County